Marionetki – radziecki film z 1933
 Marionetki – powieść V.S. Naipaula

Zobacz też 
 Marionetka